Лю́ди () — род в семействе гоминиды отряда приматов. Включает вид человек разумный (Homo sapiens) и близкие ему вымершие виды. Предками Homo, вероятно, являются австралопитеки.

Иногда этот род рассматривают как непрерывную фратрию, то есть разномастную совокупность популяций, которые обмениваются генными потоками в течение долгого периода времени, и поэтому не образуют репродуктивные барьеры, сохраняя принадлежность к одному виду. При этом популяции эти по направленности адаптаций и скорости эволюции очень разнородны. В то же время, в прошлом, человечество, возможно, состояло из нескольких видов, в частности неандертальцев считают видом, отдельным от кроманьонцев.

Некоторые учёные (например, профессор Моррис Гудмэн, руководитель исследований ДНК шимпанзе при университете Уэйна в Детройте) полагают, что, согласно данным генетического анализа, к роду Homo следует причислять также обыкновенного шимпанзе и бонобо (Homo troglodytes и Homo paniscus соответственно).

Классификация 
Существует уже устаревшая классификация видов внутри рода (и схема антропогенеза) как последовательная смена «этапов», каждый из которых включает в себя несколько видов.
 Архантропы — древнейшие люди.
 Палеоантропы — древние люди (Homo neandertalensis и, возможно, Homo heidelbergensis).
 Неоантропы — люди современного облика.

Границы между группами условны, зависят от:
 точки зрения исследователя на важность тех или иных диагностических признаков;
 объективно существующих трудностей сравнения очень разных биологических объектов.
Традиционная стадиальная модель антропогенеза предполагала прямой переход видов одной стадии в виды следующей. Однако этот упрощённый подход не оправдал себя. С расширением числа находок ископаемых форм человека стало очевидно, что в разное время сосуществовали представители разных видов рода Homo, относящиеся к разным стадиям.

Самый древний из рода Homo — Homo habilis, или человек умелый, первые представители которого появились в Африке около 2,8 млн лет назад. До этого времени, вероятно, существовали только австралопитеки. Около 2,5 млн лет назад произошло расщепление в эволюции гоминид, в результате которого обособились массивные австралопитеки (тупиковая ветвь эволюции) и род Homo. Кроме находок из Олдувайского ущелья, к виду Homo habilis относят и так называемого рудольфского человека, Homo rudolfensis, череп которого был найден в Кении в 1972 году в районе оз. Рудольф (ныне оз. Туркана), а также находки из Эфиопии и Южной Африки. Древность этих видов — от 2,4 до 1,9 млн лет. Предполагается, что эти первые люди были творцами орудий древнейшей на Земле олдувайской (галечной) культуры. Существуют находки, которые не нашли таксономического определения и частью исследователей относятся к Homo habilis, а другой частью — к группам архантропов (древнейших людей), пришедших на смену Homo habilis примерно 1,6—1,5 млн лет назад.

В группу архантропов входят два основных вида. Это вид азиатских древнейших людей, человек прямоходящий (Homo erectus), и его африканский вариант, человек работающий (Homo ergaster).

Классическим представителем палеоантропов (древних людей) является неандерталец, или человек неандертальский, — Homo neanderthalensis. Недавно выделен ещё один вид — гейдельбергский человек, Homo heidelbergensis, более поздний, чем древнейшие люди Homo erectus и Homo ergaster. Некоторыми исследователями он относится к палеоантропам. Homo neanderthalensis ассоциируется с ашёльской и мустьерской каменными культурами.

Далее следует вид современного человека, или человека разумного, Homo sapiens, который разделяется на два подвида — Человек Идалту (Homo sapiens idaltu) и Человек разумный разумный (Homo sapiens sapiens).

Исследовав останки 311 гоминин, живших от 4,4 млн л. н. до последнего ледникового периода, антропологи выяснили, что около 2,2—1,9 млн лет назад представители рода Homo прибавили в росте (около 20 см) и весе (15—20 кг). Между 1,4—1,6 млн лет назад, вскоре после появления Homo erectus, люди ещё подросли на 10 см (исключая виды Homo naledi и Homo floresiensis) при этом вес остался прежним. Около 0,5—0,4 млн лет назад в летописи окаменелостей появляются потяжелевшие на 10—15 кг представители рода Homo, что говорит об адаптации к окружающей среде к северу от Средиземного моря.

Биологические виды и подвиды рода Люди 
 Человек разумный (Homo sapiens)
 Человек разумный старейший (Homo sapiens idaltu)
 Человек разумный разумный (Homo sapiens sapiens), ранние представители известны как кроманьонцы
 Человек умелый (Homo habilis) — высокоразвитый австралопитек, первый представитель рода Homo
 Человек рудольфский (Homo rudolfensis)
 Человек работающий (Homo ergaster)
 Человек прямоходящий (Homo erectus)
 Человек флоресский (Homo floresiensis) — карликовый представитель рода Homo с острова Флорес, известен также как «хоббит»
 Человек-предшественник (Homo antecessor)
 Человек гейдельбергский (Homo heidelbergensis)
 Человек неандертальский (Homo neanderthalensis) — неандерталец, в советской литературе также носил название «палеоантроп»
 Человек родезийский (Homo rhodesiensis)
 Человек из Чепрано (Homo cepranensis)
 Дманисийский гоминид (Homo georgicus)
 Денисовский человек (Homo denisovensis)
 Человек из Диналеди (Homo naledi)
 Homo longi — также известен как «Человек-дракон»
 Человек лусонский (Homo luzonensis)
 Человек из Бодо (Homo bodoensis)

Примечания

Литература 
 Бахолдина В. Ю. Происхождение человека. Находки, термины, Гипотезы. , 2004;
 Хрисанфова Е. Н., Перевозчиков И. В. 1999. Антропология. , МГУ;

Ссылки 

 В Африке нашли могилу древнейших родственников человека

Животные, использующие орудия труда